Tobias Christensen (Kristiansand, 2000. május 11. –) norvég korosztályos válogatott labdarúgó, a MOL Fehérvár középpályása.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Christensen a norvégiai Kristiansand városában született. Az ifjúsági pályafutását a helyi Vigør csapatánál kezdte. 2015 a Start akadémiájához igazolt.

2015-ben mutatkozott be a Vigør felnőtt csapatában, ahol összesen 8 mérkőzésen szerepelt és egy gólt szerzett. 2017-ben átigazolt az Starthoz, majd 2019-ben a Moldéhez. Először a 2019. augusztus 25-ei, Odd elleni mérkőzésen a 70. percben csereként lépett pályára. Első gólját 2019. november 24-én, a Vålerenga 4–2-re megnyert találkozón szerezte.

2023. január 3-án bejelentették, hogy a MOL Fehérvár csapatához igazolt, 2025 nyaráig írt alá.

A válogatottban 
Christensen az U16-os korosztálytól egészen az U21-es válogatottig képviselte Norvégiát.

2019-ben debütált az U21-es válogatottban. Először a 2019. szeptember 6-ai, Ciprus elleni mérkőzésen lépett pályára. Első válogatott gólját 2019. szeptember 10-én, Magyarország ellen 3–0-ra megnyert barátságos mérkőzésen szerezte.

Statisztikák 
2023. február 4. szerint

Sikerei, díjai 
Molde
Eliteserien
 Bajnok (1): 2019

Jegyzetek

Források 
 
 

2000-ben született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az IK Start labdarúgói
A Molde FK labdarúgói
A Vålerenga labdarúgói
A Videoton labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
Élő személyek